

Zmarli 
 Nanyang Huizhong - chiński mistrz chan (ur. 677)

744